Stark Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Brown dans le Minnesota.

 Stark Township, du comté de Hickory dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships